Божидар Чосич (; 28 июля 1982, Шабац) — югославский и сербский футболист, защитник.

Карьера 
Футболом начал заниматься в шесть лет в югославском клубе «Мачва». В раннем возрасте уехал за границу. Там Чосич выступал за молодёжный состав амстердамского «Аякса». Позднее играл за клубы Нидерландов и Германии. В 19 лет защитник вернулся на родину, однако выступления в югославском чемпионате принесли Чосичу разочарования. Оно было вызвано тем, что многие сербские футболисты предпочитали играть на тотализаторе. Несмотря на это, в 2005 году ему удалось выиграть Кубок Сербии и Черногории в составе «Железника».

В начале 2006 году игрок заключил контракт с подмосковными «Химками». По итогам сезона команда добилась победы в Первом дивизионе и пробилась в Премьер-Лигу, однако Чосич провел за неё всего восемь матчей и по окончании первенства он покинул клуб.

Вернувшись на родину защитник вместе с «Земуном» доходил до финала Кубка Сербии. В 2008 году Чосич с боснийской «Модричей» участвовал в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Не закрепившись в венгерском «Дебрецене», серб перебрался в Румынию, где через несколько лет он завершил свою игровую карьеру.

Сборная 
Божидар Чосич вызывался в юношеские сборные Югославии. В 1998 году он участвовал в финальном этапе чемпионата мира среди юношей моложе 16 лет.

Достижения 
  Обладатель Кубка Сербии и Черногории (1): 2004/2005.
  Финалист Кубка Сербии (1): 2007/2008.
  Победитель первенства России среди команд Первого дивизиона (1): 2006.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Железник»
Игроки ФК «Лозница»
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Модрича»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна
Игроки ФК «Турну-Северин»
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»